Clermont-Tonnerre ist der Familienname folgender Personen:
* Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre (1779–1865), französischer General und Minister
 Anne-Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre (1749–1830), Kardinal der Katholischen Kirche
 Antoine-Benoît de Clermont-Tonnerre (1642–1678), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof

 Gaspard de Clermont-Tonnerre (1688–1781), französischer Adliger und Militär
 Laure de Clermont-Tonnerre (* 1983), französische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Stanislas de Clermont-Tonnerre (1747–1792), französischer Politiker während der französischen Revolution

Clermont Tonnerre ist
 der frühere Name von Reao (Atoll) im Tuamotu-Archipel in Französisch-Polynesien

Siehe auch:
 Clermont-Tonnerre (Adelsgeschlecht)
 Herzogtum Clermont-Tonnerre